Grímsson est un patronyme islandais dérivé du prénom Grímur et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1954), musicien et compositeur islandais ;
 Ólafur Ragnar Grímsson (né en 1943), homme d'État islandais ;
  (1919–2002), écrivain islandais.

Notes et références